

Поґонув — село в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Поґонув — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства